Bukasov kan som auktorsförkortning betyda:

 Sergei Mikhailovich Bukasov
 Sergej Sergei Mikhailovich Bukasov

Robotskapade auktorsförkortningar